Ervin Skela (Vlorë, 17 de novembro de 1976) é um ex-futebolista albanês que atuou como Meio Campo.

Carreira em Clubes

Albânia 

Skela começou sua carreira profissional no Flamurtari Vlorë, que na época era uma das melhores equipes da Albânia. Ele permaneceu no clibe de 1992 a 1995, nesse meio tempo ele foi emprestado durante uma temporada para o KF Tirana.

Alemanha 

Após três anos no futebol albanês, Skela decidiu ir para a Alemanha para jogar pelo Union Berlin. Depois de passar 3 temporadas em Berlim e jogar 57 partidas pelo clube e marcou um total de 8 gols. Então ele se mudou para Aue para jogar pelo Erzgebirge Aue. Em suas duas temporadas pelop novo clube Skela fez 47 partidas e marcou 7 gols. Em 1999 Skela mudou-se para Chemnitz para jogar pelo Chemnitzer, onde jogou mais de 50 jogos e marcou 11 gols. Na janela de transferências de Janeiro de 2000, Skela foi contratado pelo Waldhof Mannheim, mas depois de fazer apenas 15 jogos e marcar 3 gols, ele se mudou para Frankfurt para jogar pelo Eintracht. Depois de um total de 3 anos, fazendo 92 aparições e marcar 26 gols, mudou-se para Bielefeld para jogar pelo Arminia. Depois de apenas uma temporada, que não marcou nenhum gol, Skela foi vendido para o Kaiserslautern. Em 2006 depois do Kaiserslautern ser rebaixado para a 2. Fußball-Bundesliga, ele foi liberado para jogar em outro clube. Então ele foi para o Ascoli Calcio 1898 da Itália.

Energie Cottbus 

Durante a janela de transferências de janeiro de 2007, Skela retornou a Alemanha para jogar pelo Energie Cottbus. Durante os dois anos e meio que Skela permaneceu na equipe, ele se tornou ídolo da torcida, jogando 72 partidas e marcando 9 gols. Depois de 2 anos com o clube, Skela foi vendido para o TuS Koblenz no dia 30 de Junho de 2009.

Carreira Internacional 
Ervin Skela foi convocado pela primeira vez para a Seleção Albanesa de Futebol em 2000, atuando até 2011.

Ligações externas
 
 

Futebolistas da Albânia
Naturais de Vlorë
Jogadores da Seleção Albanesa de Futebol
Futebolistas do Flamurtari Vlorë
Futebolistas do KF Tirana
Futebolistas do 1. FC Union Berlin
Futebolistas do FC Erzgebirge Aue
Futebolistas do Chemnitzer FC
Futebolistas do SV Waldhof Mannheim
Futebolistas do Eintracht Frankfurt
Futebolistas do Arminia Bielefeld
Futebolistas do 1. FC Kaiserslautern
Futebolistas do Ascoli Calcio 1898 FC
Futebolistas do Fußball-Club Energie Cottbus
Futebolistas do TuS Koblenz